Fortis - de voormalige Nederlands-Belgische bank die in 2008 werd opgesplitst
 BNP Paribas Fortis - de Belgische tak van de voormalige bank
 Fortis-ABN AMRO - de Nederlandse tak van de voormalige bank
  Fortis OBAM - een Nederlands beleggingsfonds
 Fortis MeesPierson - de voormalige naam van MeesPierson
 ASR Nederland - nieuwe naam voor Fortis Verzekering Nederland N.V. sinds 2008
 AG Insurance -  nieuwe naam voor Fortis Insurance Belgium sinds juni 2009
 Ageas, de nieuwe naam van de Fortis holding (Fortis SA/NV en Fortis N.V.) - het moederbedrijf met enkele resterende onderdelen
 Fortis Foundation - goede doelen stichting vanuit Fortis holding in België en Polen
 Fortis Türkiye Kupasi - de sponsornaam van de Turkse voetbalbeker

 Nationaal park Fortis Creek - een natuurgebied in Australië
 S-Fortis - een Tsjechisch historisch merk van motorfietsen
 Fortis Uhren AG - een Zwitserse horlogemaker
 Fortis Inc. - een Canadese holding (nooit onderdeel geweest van de bank)

Alessandro Fortis - voormalig politicus waaronder premier van Italië